О́рден Свято́го Ду́ха:

Франция
 Орден Святого Духа (Ordre des hospitaliers du Saint-Esprit; 1180—1783; Монпелье) — орден кавалеров (с 1700 года — регулярных братьев-каноников) Святого Духа; основан Гвидо де Монпелье (1160—1209);
 Орден Святого Духа (; 1578—1830) — высший орден Французского королевства в период Старого порядка.

Италия
 Орден госпитальных братьев Святого Духа (Рим) — папа Иннокентий III утвердил орден в Монпелье (1198) и пригласил основателя Гвидо в Рим для заведования больницей Санта Мария ди Сассия.